Condat est un toponyme issu du gaulois, apparenté à  et désignant un confluent entre deux rivières. On trouve ainsi :
 Condat ou Condat-en-Feniers, commune française du Cantal
 Condat, ancien nom de commune française de la Dordogne, aujourd'hui appelée Condat-sur-Vézère
 Condat, commune française du Lot
 Condat, lieu-dit dans la commune de Fumel, département de Lot-et-Garonne.
 Condat, ancien nom de Saint-Claude, département du Jura
Monastère de Condat
 Condat, autre nom de la rivière de Noyalo dans le Morbihan

Voir aussi 
 Condat-en-Combraille, commune française du Puy-de-Dôme
 Condat-lès-Montboissier, commune française du Puy-de-Dôme
 Condat-sur-Ganaveix, commune française de la Corrèze
 Condat-sur-Trincou, commune française de la Dordogne
 Condat-sur-Vézère, commune française de la Dordogne
 Condat-sur-Vienne, commune française de la Haute-Vienne
 Château de Condat dans le Lot
 Chapelle de Condat, dans la Gironde

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France